Prietella är ett släkte av fiskar. Prietella ingår i familjen Ictaluridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Prietella